Конвенция Медикрайм (, «Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения») — международный договор, созданный по инициативе Совета Европы, направленный против фальсификации медицинских изделий и сходных преступлений. Целями конвенции названы (в статье 1) криминализация определенных действий и защита прав жертв преступлений, описанных в конвенции

По состоянию на июль 2016 года конвенция была подписана 24 странами, лишь 7 стран (Албания, Армения, Венгрия, Молдова, Испания, Украина, а также Гвинея) ратифицировали её. Конвенция вступила в силу 1 января 2016 года.

Россия подписала конвенцию в октябре 2011 года, инициативы по ратификации были в 2013 и 2015 годах. 20 марта 2018 Россия ратифицировала конвенцию и 1 июля 2018 года конвенция вступила в силу на территории РФ.

См. также 
 Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией (ACTA)

Примечания

Ссылки 
 Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health // Council of Europe, Moscow, 28.X.2011 (текст конвенции) 
 Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения. СДСE № : 211 // Бюро Договоров на http://conventions.coe.int - информация о подписании и ратификации
 Counterfeiting of medical products (MEDICRIME) / Council of Europe. Human Rights and Rule of Law 
 Council of Europe. The Medicrime Convention. Combating counterfeiting of medical products and similar crimes 
 Совет Европы. Конвенция Медикрим. Противодействие фальсификации изделий медицинского назначения и сходным преступлениям

Здравоохранение
Медицинское оборудование
Конвенции Совета Европы